Marley – nome proprio di persona inglese maschile e femminile

Persone 
 Bob Marley – musicista reggae giamaicano
 Rita Marley – cantante giamaicana 
 Cedella Marley – musicista e stilista giamaicana, figlia di Bob Marley 
 Damian Marley – musicista reggae giamaicano 
 Julian Marley – musicista reggae giamaicano
 Ky-Mani Marley – musicista reggae giamaicano 
 Marly Marley - attrice brasiliana
 Rohan Marley – ex giocatore di football 
 Stephen Marley – musicista reggae giamaicano, figlio di Bob Marley 
 Ziggy Marley – musicista reggae giamaicano

Altro 
 Marley – film documentario del 2012 diretto da Kevin Macdonald, sulla vita di Bob Marley
 Marley – album del 2012 di Bob Marley & The Wailers, pubblicato in concomitanza con la realizzazione del film documentario
 Jacob Marley – personaggio immaginario del Canto di Natale di Charles Dickens